Ород — это слово может означать:

Монархи

Парфия 

 Ород I — царь Парфии (90—80 годы до н. э.) из династии Аршакидов.
 Ород II — царь Парфии (57—38 годы до н. э.) из династии Аршакидов.
 Ород III — царь Парфии (4—7 годы н. э.) из династии Аршакидов.

Армения 

  — царь Армении (16—18 годы н. э.) из династии Аршакидов.

Топоним 

 Ород — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)

Примечания